Антифразис, антифраз ( — употребление слова в противоположном значении) — разновидность тропа, стилистический приём, заключающийся в употреблении слова или словосочетания в противоположном смысле, обычно ироническом.

Антифразис обычно строится на контрасте формально одобрительного значения или похвалы употребляемого слова или выражения с порицающим или неодобрительным смыслом высказывания, например:
Мы знаем: вечная любовь
Живёт едва ли три недели. 

Иногда антифразис употребляется как похвала в форме дружеского или грубо-шутливого упрёка или порицания, например:
Трагедия моя кончена; я перечел её вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, [[Ай да Пушкин, ай да сукин сын!|ай да Пушкин! ай да сукин сын!]]

См. также 
 Диатриба
 Инвектива

Литература 
 

Лексикология
Литературные приёмы